Pešca este un oraș din comuna Berane, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, orașul are 1721 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 1557 de locuitori).

Demografie 
În orașul Pešca locuiesc 1247 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 33,6 de ani (32,6 la bărbați și 34,6 la femei). În localitate sunt 468 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 3,68.

Referințe

Legături externe 
 Mape, aerodromi i vremenska situacija lokacija (Fallingrain)
 Satelitska mapa (Wikimapia)
 Gugl satelitska mapa (Maplandia)
 Plan naselja na mapi (Mapquest)

Localități din comuna Berane
Orașe din Muntenegru